Geburtstagsgrüße steht für:

 Geburtstagsgrüße, Sketch von Gerhard Polt in der Fernsehserie Fast wia im richtigen Leben
 Geburtstagsgrüße an Friedrich Ritter, Schrift von Hans-Jürgen Wittau an Friedrich Ritter
 Tatort: Geburtstagsgrüße
 Zaubärhafte Geburtstagsgrüße, Comic von Hartmut Klotzbücher